Blue in the Face ist die Bezeichnung für:

 Blue in the Face – Alles blauer Dunst, US-amerikanischer Film von Paul Auster und Wayne Wang aus dem Jahr 1995, siehe Smoke_(Film)#Blue in the Face  
 Blue in the Face (Album), Musikalbum der US-amerikanischen Post-Grunge-Band DoubleDrive, erschienen 2003
 Blue in the Face (Lied), Lied der US-amerikanischen Punkband Alkaline Trio aus dem Album Good Mourning, erschienen 2003